Бейлин — еврейская мужская матронимическая фамилия, образованная от женского имени Бейлэ (Бейла, Бейлка), имеет женский род Бейлина. Известные носители:

 Бейлин, Адольф Моисеевич (псевдоним Крымов, 1911—1970) — театральный критик, театровед, эстрадовед.
 Бейлин, Бернард (1922—2020) — американский историк, иностранный член РАН (1994).
 Бейлин, Григорий Борисович (1919—1981) — советский поэт-песенник, переводчик.
 Бейлин, Вениамин Львович (1904—1982) — советский военный деятель, генерал-майор (1943).
 Бейлин, Израиль Исидор (1888—1989) — американский композитор.
 Бейлин, Йоси (род. 1948) — израильский политик, общественный деятель, депутат кнессета нескольких созывов.
 Бейлин, Исаак Григорьевич (1883—1965) — советский фитопатолог, биолог, один из основоположников отечественной эпифитотиологии, доктор биологических наук, профессор.
 Бейлин, Михаил Абрамович (1921—2010) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1950), международный арбитр (1980), заслуженный тренер РСФСР (1983).
 Бейлин, Павел Ефимович (1910—1988) — советский писатель-прозаик и публицист, хирург, кандидат медицинских наук.

 Бейлина, Нина Михайловна (1931—2018) — советско-американская скрипачка.

См. также 
 Бэйлин
 Бейлик
 Бейли
 Бейлинов, Александр Иосифович